Ain Beida kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Aïn Béïda, Oum El Bouaghi, ort,

Marocko 

 Ain Beida (kommun i Marocko), Tanger-Tétouan, Chefchaouen Province, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar